А́вгуст (Августи́н;  — величний, священний) — чоловіче ім'я. Скорочені та розмовно-побутові варіанти: А́вгустик, Гу́ста, Гу́стик.

Відомі особи
 Август Октавіан (63 до н. е. — 14 н. е.) — перший римський імператор
 Августин Аврелій (354–430) — християнський теолог і церковний діяч
 Августин Кентерберійський (? — 604) — італійський церковний діяч, архієпископ Кентербері, перший архієпископ Кентерберійский
 Августин Тріумфус (*1243—†1328) — італійський теолог.
 Август ІІ Фрідерік (1670–1733) — польський король
 Август ІІІ Фрідерік (1696–1763) — король Польщі і курфюрст Саксонії з 1733 року
 Август Фердинанд Мебіус (1790–1868) — німецький геометр і астроном
 Августин (Маркевич) (1952) — архієпископ Львівський і Галицький УПЦ(МП)

Див. також 
 Огюстен
 О, мій милий Августине — австрійська пісня
Чоловічі імена